Szkoła uczuć – powieść Gustave’a Flauberta z 1869
 Szkoła uczuć – powieść Curtis Sittenfeld z 2005
 Szkoła uczuć – francuski film z 1962 w reżyserii Alexandre’a Astruca, adaptacja powieści Gustave’a Flauberta
 Szkoła uczuć – amerykański film z 2002 w reżyserii Adama Shankmana, adaptacja powieści Nicholasa Sparksa Jesienna miłość